Une réserve naturelle régionale (RNR) est une aire protégée faisant partie des réserves naturelles en France et dont le statut est défini par la loi relative à la démocratie de proximité du . Ce statut peut être complété par d'autres statuts juridiques de protection, tels que l'Arrêté préfectoral de protection de biotope.

Historique 
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a institué le statut de réserve naturelle volontaire (RNV), à l’initiative de l’État français, sur proposition de propriétaires privés. Il y en avait 176 en février 2002. Ce statut a été ensuite supprimé par la loi de 2002 qui précise que les RNV peuvent être converties en RNR avec l'accord de leurs propriétaires et ce à travers une procédure de reclassement. Sinon, il y a déclassement de l'ex-RNV.

Législation 
La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a modifié le Code de l'environnement en instituant trois nouveaux types de réserves naturelles en France : 
 les réserves naturelles nationales (RNN) (ex-réserves naturelles) ; 
 les réserves naturelles régionales (RNR) (sites naturels classés à l'initiative du Conseil régional et les ex-Réserves naturelles volontaires) ;
 les réserves naturelles de Corse (RNC). 

Pour ce qui concerne les réserves naturelles régionales, la compétence de classement est désormais confiée au Conseil régional. La responsabilité des anciennes Réserves naturelles volontaires lui est également confiée. Celles-ci doivent passer par une procédure de reclassement pour pouvoir accéder au statut de réserve naturelle régionale.

La publication du décret d'application de cette loi le  rend possible le classement de nouveaux sites naturels en RNR. Depuis cette date, les Conseils régionaux ont la possibilité de définir leur propre politique de classement de sites naturels en réserve naturelle régionale.

Inventaire 

Au , on compte  naturelles régionales couvrant  réparties en :
  en Métropole ;
  outre-mer, la RNR Trésor en Guyane et la RNR marine du Prêcheur - Albert Falco en Martinique.

La plus petite RNR est celle de la Mine du Verdy avec . La plus grande est celle du  massif du Pibeste-Aoulhet avec .

Évaluation, évolutions 
Des évaluations périodiques sont faites dans le cadre des plans de gestion, destinées à réorienter ceux-ci, si nécessaire. Ces évaluations s'appuient sur l'observation de tendances, via le suivi des habitats, d'espèces-cibles ou bioindicatrices (incluant d'éventuelles espèces invasives) et éventuellement sur d'autres moyens (biomonitoring, éco-épidémiologie, analyses de l'eau, de l'air, du sol, de la faune ou des champignons pour détecter d'éventuels problèmes de circulation (bioturbation) ou bioaccumulation de toxiques. 
Dans le cadre du réseau écologique paneuropéen et en France de la Trame verte et bleue qui doit le décliner on cherche aussi à évaluer la connectivité écologique du milieu avec les habitats naturels ou semi-naturels qui l'entourent, et le cas échéant la qualité des zones-tampon, y compris sur le plan de la qualité d'environnement nocturne (présence absence de pollution lumineuse dans l'environnement proche).

À partir de 2009, ces réserves sont appelées à jouer un rôle croissant dans la stratégie nationale de création d'aires protégées métropolitaines terrestres (engagement n° 74 du Grenelle de l'environnement). 
Dans ce cadre, et dans celui de l'inventaire national du patrimoine naturel, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris a été missionné par le ministère chargé de l'environnement pour faire un premier diagnostic patrimonial de l'ensemble de ces réserves (Habitats et espèces choisis dans une liste élaborée par le Museum) du réseau des aires protégées.

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Réserves naturelles en France
 Liste des réserves naturelles régionales
 Liste des parcs naturels de France
 Liste de sites naturels de France
 Réserve naturelle, Réserve biologique (domaniale, forestière, dirigée, intégrale...)
 Réserves de biosphère
 Aires marines protégées

Liens externes 
 Réserves Naturelles de France, site officiel
 
 Carte des réserves nationales de chasse et faune sauvage (RNCFS en France) ()

Bibliographie 
 Chiffaut A (2001) Les réserves naturelles volontaires de France. Evaluation et prospective. Réserves Naturelles de France, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.